Рыбко — славянская фамилия:

 Рыбко, Николай Степанович (1911—1977) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Рыбко, Эверест Сергеевич (1895—1980) — генерал-майор. 
 Рыбко, Юрий Иосифович (в монашестве Сергий; 1960—2022) — игумен Русской православной церкви, миссионер.